Флаг муниципального образования Запоро́жское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 мая 2010 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7176.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос: голубой, малиновой и голубой в соотношении 6:5:6 с изображением посередине фигур герба: якоря, обвитого виноградной ветвью с двумя гроздьями, выполненных белым, серым, жёлтым и оранжевым цветами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Запорожского сельского поселения. Расположенное на самой оконечности Таманского полуострова Запорожское сельское поселение является форпостом, граничной землей российского государства, освоившие это место запорожские казаки стали первыми защитниками русской границы. В память об этом на флаге сельского поселения используется пурпур созвучный с малиновым цветом — отличным для запорожских казаков.

Голубые полосы по краям образно показывают географическое расположение Запорожского сельского поселения, берега которого омывают воды Азовского и Чёрного морей.

Символика якоря на флаге поселения многозначна:

— якорь — символ надежности, опоры, благополучия, дополняет символику казаков, как защитников государственной границы;

— якорь указывает на порт Кавказ, расположенный на территории сельского поселения.

Виноград как символ гостеприимства и щедрости символизирует радушие местных жителей, а также распространенность виноградарства и виноделия среди местных жителей.

Малиновый цвет (пурпур) — символ достоинства, благородства, власти, величия.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, возвышенных устремлений, духовности; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) как символ урожая, богатства, стабильности, солнечного тепла и энергии дополняет образ винограда, показывая плодородие кубанских земель и сельское хозяйство как основу экономики сельского поселения.

Примечания 

Флаги с изображением якоря
Флаги с изображением винограда